Das Damendoppel der US Open 2016 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Martina Hingis und Sania Mirza, die nicht erneut gemeinsam antraten.

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 

Damendoppel
2016